Kawashima steht für:
 Kawashima (Gifu), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Gifu
 Kawashima (Tokushima), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Tokushima
 Kinugawa Onsen, ein Stadtteil von Nikkō in der Präfektur Tochigi.

Kawashima ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Kawashima (* 1986), japanische Singer-Songwriterin und Pianistin
 Daichi Kawashima (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Eiji Kawashima (* 1983), japanischer Fußballtorwart
 Hiroshi Kawashima (* 1970), japanischer Boxer
 Katsushige Kawashima (* 1974), japanischer Boxer
 Kozo Kawashima (* 1926), japanischer Skispringer
 Makoto Kawashima (* 1979), japanischer Eishockeyspieler
 Minoru Kawashima († 2012), japanischer Politiker
 Naoko Kawashima (* 1981), japanische Synchronschwimmerin
 Naomi Kawashima (1960–2015), japanische Schauspielerin
 Nobuyuki Kawashima (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kawashima Riichirō (1886–1971), japanischer Maler
 Ryūta Kawashima (* 1959), japanischer Neurowissenschaftler
 Shinji Kawashima (* 1966), japanischer Leichtathlet
 Shin’ya Kawashima (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Tadashi Kawashima (1969–2010), japanischer Mangaka
 Kawashima Takeyoshi (1909–1992), japanischer Rechtsgelehrter
 Tōru Kawashima (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Yoshiaki Kawashima (* 1934), japanischer Leichtathlet

 Kawashima Yoshiyuki (1878–1945), japanischer General und Politiker
 Yūzō Kawashima (1918–1963), japanischer Filmregisseur